Rondò Veneziano – ensemble musicale italiano e svizzero che si ispira alla musica barocca sposando sonorità attuali della musica pop e del rock
 Rondò veneziano – album dei Rondò Veneziano del 1980
 Rondò veneziano/San Marco – singolo dei Rondò Veneziano del 1981
 Rondò veneziano – composizione di Ildebrando Pizzetti